Brasil
 Igreja de Nossa Senhora das Graças (Mesquita) — no Rio de Janeiro
 Igreja de Nossa Senhora das Graças e Santa Teresinha — no Rio Grande do Norte

Nossa Senhora Gracas